Jörgen Pettersson, švedski hokejist, * 11. julij 1956, Göteborg, Švedska.

Pettersson je v švedski ligi igral večino kariere za klub Västra Frölunda HC, skupno dvanajst sezon v dveh delih, v svoji zadnji sezoni pa je igral tudi za Hanhals HF. Šest sezon je preigral tudi v ligi NHL, kjer je igral za klube St. Louis Blues, Hartford Whalers in Washington Capitals, skupno pa je odigral 435 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 174 golov in 192 podaj, ter 44 tekem končnice, na katerih je dosegel petnajst golov in dvanajst podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1983, kjer je osvojil četrto mesto, sam pa je dosegel dva gola na desetih tekmah, in Kanadskem pokalu 1981, kjer je osvojil peto mesto. 

V klubu Västra Frölunda HC so upokojili njegov dres s številko 19.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 73/74
|
| 28
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
| 29
| 19
| 3
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 29
| 18
| 8
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 76/77
|
| 19
| 15
| 4
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 77/78
|
| 16
| 5
| 8
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 23
| 11
| 34
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 79/80
|
| 33
| 17
| 15
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 80/81
|
| 62
| 37
| 36
| 73
|
| 24
|
| 11
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 81/82
|
| 77
| 38
| 31
| 69
|
| 28
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 82/83
|
| 74
| 35
| 38
| 73
|
| 4
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 83/84
|
| 77
| 28
| 34
| 62
|
| 29
|
| 11
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 84/85
|
| 75
| 23
| 32
| 55
|
| 20
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 85/86
|
| 36
| 13
| 11
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 85/86
|
| 47
| 8
| 16
| 24
|
| 10
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 27
| 14
| 13
| 27
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 35
| 22
| 21
| 43
|
| 18
|
| 11
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 36
| 23
| 30
| 53
|
| 10
|
| 8
| 7
| 6
| 13
|
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 13
| 11
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hanhals HF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 29
| 16
| 19
| 35
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 820
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 347
| bgcolor="#7FFF00" | 721
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Hanhals HF
Hokejisti z upokojenimi številkami